

Топоніми 
 Уено — колишнє місто в Японії, у префектурі Міє. Складова сучасного міста Іґа.
 Уено — колишнє містечко в Японії, у префектурі Айті. Складова сучасного міста Токай.
 Уено — село в Японії, у префектурі Ґумма.
 Уено — місцевість в Японії, в Токіо, особливому районі Тайто.
 Уено — місцевість в Японії, в префектурі Наґано, місті Уеда.

Персоналії 
Уено — японське прізвище.

Інше 
Парк Уено